Европейското първенство по футбол 2000 или ЕВРО 2000 се провежда в Белгия и Нидерландия от 10 юни до 2 юли 2000 г. Първенството е футболно състезание между национални отбори, организирано от УЕФА, европейската футболна асосиация. За първи път финалите се провеждат съвместно в две държави – Белгия и Нидерландия. Финалът е спечелен от отбора на Франция.

Квалификации 

Квалификациите за ЕВРО 2000 се провеждат от септември 1998 г. до октомври 1999 г. 49 отбора са разделени на 9 групи и всеки отбор изиграва срещу останалите в своята група по 2 срещи, една като домакин и една като гост. Първите отбори от всяка група заедно с най-добрия втори се класират автоматично за ЕВРО 2000, а другите осем втори отбора играят плейофи, които определят останалите 4 участника. Заедно с домакините Белгия и Нидерландия, които не участват в квалификациите, 16 национални отбора участват на ЕВРО 2000.

Участници 
Белгия и Нидерландия се класират автоматично като домакини на ЕВРО 2000. Класиралите се отбори са:

Югославия се преименува на Сърбия и Черна гора по време на квалификациите. Те, съседите им от Словения, както и Норвегия участват за първи път на европейско първенство.

Стадиони 

 Амстердам, на стадион Амстердам АренА (Amsterdam ArenA), с капацитет 51 628 зрители. На него играе срещите си АФК Аякс. На него са изиграни 3 срещи от групите, един четвъртфинал и един полуфинал.
 Ротердам, на стадион Де Куйп (Stadion Feyenoord „de Kuip“), с капацитет 51 177 зрители. На него играе срещите си Фейенорд. На него са изиграни 3 срещи от групите, един четвъртфинал и финалът.
 Айндховен, на стадион Филипс (Philips Stadion), с капацитет 35 000 зрители. На него играе срещите си ПСВ Айндховен. На него са изиграни 3 срещи от груповата фаза на турнира.
 Арнем, на стадион Желредом (Gelredome), с капацитет 32 500 зрители. На него играе срещите си Витес. На него са изиграни 3 срещи от груповата фаза на турнира.
 Брюксел, на стадион Крал Бодуен (Koning Boudewijnstadion Stade Roi Baudouin), с капацитет 50 122 зрители. На него играе срещите си Белгия. На него са изиграни 3 срещи от групите, един четвъртфинал и един полуфинал.
 Брюж, на стадион Ян Брейдел (Jan Breydel Stadium), с капацитет 30 000 зрители. На него играят срещите си Клуб Брюж и Серкъл Брюж. На него са изиграни 3 срещи от групите и един четвъртфинал.
 Лиеж, на стадион Морис Дюфрасне (Stade Maurice Dufrasne), с капацитет 30 023 зрители. На него играе срещите си Стандарт Лиеж. На него са изиграни 3 срещи от груповата фаза на турнира.
 Шарлероа, на стадион Пай дьо Шарлероа (Stade du Pays de Charleroi), с капацитет 30 000 зрители. На него играе срещите си Спортинг Шарлероа. На него са изиграни 3 срещи от груповата фаза на турнира.

Рефери 

  Гюнтер Бенко
  Ким Милтон Нилсен
  Джамал Ал-Гандор
  Греъм Пол
  Жил Вейсие
  Маркус Мерк
  Пиерлуиджи Колина
  Дик Йол
  Витор Мело Перейра
  Хю Далас
  Хосе Гарсия Аранда
  Андерс Фриск
  Урс Майер

Групова фаза

Група A

Група B

Група C

Група D

Директни елиминации

Четвъртфинали

Полуфинали

Финал 

Европейски първенства по футбол
Футбол в Белгия
Футбол в Нидерландия